

Toponyme

Galway, une ville de l'État de New York ;
 Galway, village situé dans l’État de New York.

Galway, une ville de la côte ouest ;
 Le Comté de Galway, une circonscription administrative dont cette ville est le chef-lieu ;
 La baie de Galway, au nord-est de laquelle est située la ville de Galway ;
 Galway, une circonscription électorale irlandaise de 1921 à 1937.

Patronyme 

 James Galway (1939-), un flûtiste britannique ;
 Joseph G. Galway (1922-1998), un météorologue américain pionnier dans le domaine de la recherche sur les phénomènes dangereuses associés aux orages ;
 Martin Galway (1966-), neveu de James Galway, un compositeur de musique électronique sur ordinateur.

Titres 

 
 Galway Girl, page d'homonymie

Autres 
 Galway United est un club de football ;
 Galway GAA est une sélection sportive irlandaise.